Advanced Encryption Standard – szyfr blokowy
 atomowa spektroskopia emisyjna
 elektronowy spektroskop Augera
 Spektroskopia elektronów Augera